

Чернооково () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Генерал-Тошево.
 Чернооково () — село в Шуменській області. Входить до складу общини Вирбиця.